Иствејл има више значења:
 Иствејл (Калифорнија)
 Иствејл (Пенсилванија)